Macia, qui peut s'écrire également Macià ou Maciá, est un nom propre qui peut désigner :

Patronymes 
 Francesc Macià (1859-1933), militaire espagnol ;
 José Macia (né en 1935), footballeur brésilien ;
 Marie-Pierre Macia (née en ?), une productrice de cinéma française.

Prénom 
 Macià Mallol (1876-1960), homme politique espagnol.

Toponymes 
 Maciá, localité rurale argentine située dans le département de Tala et dans la province d'Entre Ríos.

Autres 
 El coronel Macià, film écrit et réalisé par Josep Maria Forn en 2006.